Серорубашечник () может означать:
  — южноафриканская нацистская организация.
 Серорубашечники — фашисты в романе «» Рекса Стаута.
 Серорубашечники — члены исландской фашистской организации.
 Greyshirt — комикс Алана Мура.

См. также 
 Чернорубашечники
 Синерубашечники
 Краснорубашечники